Henriques är ett ursprungligen portugisiskt efternamn, som är etablerat i Danmark och Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i september 2015 anger att 135 personer med efternamnet Henriques var bosatta i Danmark och 48 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Henriques
 Alf Henriques (1906−1976), dansk litteraturhistoriker
 Emil Henriques (1883−1957), svensk advokat
 Fini Henriques (1867−1940), dansk violinist och tonsättare
 Hugo Henriques (1864−1910), svensk arkitekt och konstnär
 Inês Henriques (född 1980), portugisisk kappgångare
 Jakob Henriques (född 1972), svensk klassisk gitarrist
 Júlio Augusto Henriques (1838−1928), portugisisk botanist
 Mårten Henriques (1886−1974), svensk advokat
 Pontus Henriques (1852−1933), svensk ingenjör och läroboksförfattare
 Robert Henriques (1858−1914), dansk cellist och tonsättare
 Valdemar Henriques (1864−1936), dansk fysiolog
 Wilhelm Henriques (1853−1931), svensk grosshandlare och politiker

Se även 
 Henriques (släkt)

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Portugisiska efternamn